BMS steht als Abkürzung für:
 Bare metal stent in der Kardiologie
 Basic Mapping Support,  Schnittstelle zwischen Customer Information Control System und Anwendungen für IBM 3270 Terminals
 Basketballklubben BMS, dänischer Basketballverein
 Batteriemanagementsystem, Regelungssystem für Stromspeicher
 Battle Management System, digitales System zur Gefechtsführung bei der Bundeswehr
 Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Sozialleistung in Österreich, ersetzt die Sozialhilfe
 Beef Marbeling Standard, internationale Skala für die Marmorierung von Rindfleisch
 Berlin Mathematical School, Bildungseinrichtung
 Berufsbildende mittlere Schule in Österreich, 3- oder 4-jährig, schließt mit Beruf und Gewerbeschein ab
 Berufsmaturitätsschule in der Schweiz und in Liechtenstein, 3- oder 4-jährig, schließt mit Beruf und Matura
 Betriebswirtschaftliches Management System
 Bewerber Management System
 Bibliographie des Musikschrifttums (auch: BMS online)
 Bibliotheksmanagementsystem, siehe Bibliothekssystem
 Biomechanische Stimulation, Vibrationstraining
 Bischöfliche Marienschule Mönchengladbach, privates Gymnasium des Bistums Aachen
 Blacklist Mastering System, Sicherheitstechnologie
 Blue Mountain State, TV-Serie
 Bristol-Myers Squibb, US-amerikanisches Pharmaunternehmen
 Building Management System, Software zur Verwaltung von Gebäuden
 Bundesmeldestelle für den Verkehrswarndienst
 Bahnhof Berlin Messe Süd (DS100-Code)
 Socrates Mariani Bittencourt Airport (IATA-Code), Flughafen von Brumado, Bahia in Brasilien

bms steht für:
 Bilma-Kanuri (ISO-639-3-Code), Varietät von Kanuri (Sprache), eine der saharanischen Sprachen

Abkürzung